Donald Williams peut faire référence à :

 Donald C. Williams (1899-1983), philosophe américain ;
  (1919-1990), homme politique britannique ;
 Donald Williams (1966-), joueur de hockey sur gazon britannique ;
 Donald Williams (1973-), basketteur américain ;
 Donald E. Williams (1942-2016), astronaute américain ;
 Donald Williams (1966-), joueur britannique de hockey sur gazon.